Turdaș ( < ) se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Județul Hunedoara
 Comuna Turdaș (, ), o comună în județul Hunedoara, Transilvania, România
 Turdaș (, ), un sat, reședința comunei cu același nume
 Cultura Turdaș (Cultura Vinča, ), o cultură europeană (între mileniile 5 și 3 î.Hr.)
 Râu
 Râul Turdaș (), județul Hunedoara, un curs de apă, afluent al râului Mureș

 Județul Alba
 Turdaș (, ), un sat din județul Alba, Transilvania, România
 Biserica de lemn din Turdaș, județul Alba, datează din secolul XVIII.

Vezi și 
 Turda (dezambiguizare)

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară